Vous n'avez rien à déclarer ? (1906), pièce de théâtre française de Maurice Hennequin et Pierre Veber ;
 Vous n'avez rien à déclarer ? (1916), film français de Marcel Simon ;
  Vous n'avez rien à déclarer ? (1937), film français de Léo Joannon ;
Vous n'avez rien à déclarer ? (1959), film français de Clément Duhour.